Трюмо́ ( — «простенок») — узкое и высокое зеркало, прикреплённое к простенку между двумя оконными проёмами в стене. Поэтому сам простенок (часть стены между проёмами) также называется трюмо. Трюмо как зеркало обычно имеет удлинённую вертикальную форму, чтобы соответствовать отведённому для него пространству. Это может быть как подвесное зеркало или зеркальное стекло, прикреплённое вплотную к стене, в этом случае оно имеет те же пропорции, что и сами окна, или может быть установлено на подставке в виде низенького шкафчика или столика. В трюмо в оконных простенках обычно ставят консольные столики. Такие зеркала были частью обычной обстановки жилых помещений в архитектуре XVIII—XIX веков.

Трюмо-зеркало — это тип настенного зеркала, первоначально изготовленного во Франции в конце XVIII века. Оно берёт своё название от французского слова trumeau, которое обозначает «пространство между окнами». Такое зеркало, обычно прямоугольное, также может висеть над . Декоративная резная или окрашенная постройка была выдающейся характерной особенностью и могла доминировать над настоящим зеркалом. Первое известное использование трюмо датируется 1703 годом.

Примечания

Литература 
 

Мебельные изделия
Зеркала